Quetzin bezeichnet
 Quetzin (Plau am See), Ortsteil der Stadt Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern
 die dortige Burg Quetzin, auch Burg Kutin
 Quetzin (Pommern), ehemalige Gemeinde in der Provinz Pommern